Citharinidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen laxkarpar (Characiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Citharinidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Citharinidae